Birkeland – località della Norvegia nella contea di Agder
 16674 Birkeland – asteroide della fascia principale.
 Lars Helge Birkeland – biatleta norvegese
 Kristian Birkeland – fisico norvegese
 Sven Otto Birkeland – calciatore norvegese
 Bernt Christian Birkeland – calciatore norvegese